Kôgaji est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki, héritier du très puissant clan dirigé par son père. Kôgaiji n'a qu'un but dans la vie : lever la
malédiction dont a été victime sa mère, Rasetsuno, lorsqu'une rivale de celle-ci, une yokai du nom de Kôshu, a décidé d'user de ce stratagème pour se débarrasser d'elle.

À l'instar des autres yokais, Kôgaiji montre énormément de respect envers ceux qui sont forts, que ce soit Goku, ou son propre père, qu'il vouvoie.

Histoire personnelle 

On sait peu de chose sur l'enfance de Kôgaiji. Bien que Yôkai, il semble capable de résister aux ondes de la vague émise depuis chez lui. On peut supposer que sa mère a joué un rôle fondamental dans l'acquisition des qualités qui sont les siennes puisqu'elle était la seule capable de les lui transmettre. Son père a disparu assez tôt, et la reine Gyokumen est dénuée de toute gentillesse.

Relations avec les autres personnages 
Avec la bande de Sanzo
Relations de rivalité et de compétition. À noter que, bien qu'il soit le chef, ce n'est pas avec Sanzo que Kôgaiji se bat le plus souvent, mais bien avec Son Goku. Peu après leur première rencontre, il s'est juré de les battre loyalement avec ses propres forces qui auraient décuplé.

Avec Nin jen hi
Les tentatives d'expériences sur Ririn, ainsi que celles pour manipuler son esprit ont définitivement brisé le lien de confiance qui auraient pu lier deux personnes engagées en faveur de la résurrection de Gyûmao.

Avec la reine Gyokumen
À cause de la malédiction qui pèse sur Rasetsuno, Kôgaiji déteste profondément sa belle-mère ainsi, que les autres membres de son groupe.

Notes et références 

Personnage de Saiyuki